Hush kan avse:

 Hush (seriefigur) – en superskurk i DC Comics
 Hush (musikalbum) – ett album med  jazz- och reggaesångaren Bobby McFerrin
 Hush (1998) – en amerikansk film från 1998
 Hush – ett avsnitt i den fjärde säsongen av tv-serien Buffy och vampyrerna, se Buffy och vampyrerna (säsong 4)
 Hush Puppies – ett skomärket 
 Hush (låt) – en låt skriven av den amerikanske gitarristen och kompositören Joe South inspelad av flera artister
 Hush, Earthling – en låt på albumet Never Is Forever av Turbonegro
 Hush (popduo) – en dansk popduo
 Hush (2005) – en amerikansk TV-film
 Hush (rappare) – en amerikansk rappare från Michigan
 Mount Hush – ett berg i Östantarktis